Die Abkürzung FHV steht für

 das Feline Herpesvirus, bekannt als Katzenschnupfen
 die Fachhochschule Vorarlberg

FHV